Slovo Immortal (anglicky nesmrtelný, v množném čísle pak Immortals) má více významů:

Film 
 Immortal (film) – francouzský vědeckofantastický film z roku 2004, česky též Prokletí bohů
 Válka bohů – americký epický akční film z roku 2011, v originále Immortals
 The Immortals – indický dokumentární film z roku 2015

Televize 
 The Immortal (seriál, 1970) – americký akční sci-fi seriál z let 1970–1971
 The Immortal (seriál, 2000) – kanadský akční hororový seriál z let 2000–2001

Hudba 
 Immortal (hudební skupina) – norská black metalová skupina
 Immortal Records – hudební vydavatelství z Los Angeles založené v roce 1994
 
 
 Immortals (album) – album powermetalové hudební skupiny Firewind vydané v roce 2017
 „Immortals“ (píseň) – titulní píseň filmu Velká šestka

Ostatní 
 Immortal (wrestling) – wrestlingová aliance funkční mezi lety 2010 a 2012
 Immortals (progaming) – progamingová aliance založená v roce 2015
 The Immortal (videohra) – izometrická adventura z roku 1990

Související rozcestník 
 Nesmrtelní